A Copa de Plata La France, ou simplesmente Copa La France, foi um torneio internacional de futebol disputado entre equipes de Rivera do Uruguai e Santana do Livramento do Brasil.

História 
O Jornal riverense La France dava o nome ao torneio, onde participavam equipes da fronteira entre Uruguai e Brasil. 

O Torneio foi organizado pela Liga Local La France de Foot-Ball e contava com as equipes do Lavalleja, Tabaré, Uruguayo, 5º de Caballería do Uruguai e o 14 de Julho do Brasil.

Houve quatro edições da Copa La France que ocorreram  entre os anos de 1909 a 1912.

Com o título de 1909 o 14 de Julho se tornou a primeira equipe brasileira a conquistar um título internacional.

Título por ano

Títulos por equipe 

  14 de Julho: 2 (1909, 1912)
  Tabaré: 1 (1910)
  Lavalleja: 1 (1911)

Ligações Externas